Nepal puede referirse a:

 Nepal, país de la zona meridional de Asia.
 Reino de Nepal, nombre de este país hasta 2007.
 Nepal Bhasa, uno de los idiomas principales de este país, junto al nepalí.
 Nepal, grupo de Heavy metal argentino.